Caxias puede hacer referencia a:
 Caxias, cráter del planeta Marte.
 Caxias do Sul, localidad del estado de Río Grande del Sur, Brasil.
 Duque de Caxias, localidad del estado de Río de Janeiro, Brasil.
 Caxias, localidad del estado de Maranhão, Brasil.
 Caxias, freguesia del municipio de Oeiras, Portugal.